Тентексай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тентексай — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Тентексай — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.